Wassén est un nom de famille suédois notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Folke Wassén (1918–1969), skipper suédois ;
  (1908–1996), anthropologue suédois ;
 Magnus Wassén (1920–2014), skipper suédois.

Notes et références